De provincie Antwerpen vormt sinds 2003 een kieskring voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en sinds 2004 ook voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement. Het is de provincie met de meeste inwoners en verkiest dus de meeste parlementsleden.

Structuur

Resultaten

Provincieraad 
Voor de Provincieraad verkiezen de inwoners van de provincie 36 leden, tot 2018 waren dit er 72 leden, tot 2012 waren dit er 84. De kieskring bestaat uit 2 kiesarrondissementen, met name Antwerpen en Mechelen-Turnhout. Deze zijn op hun buurt onderverdeeld in respectievelijk 1 en 2 provinciedistricten.

Verkiezingsuitslagen 

 (*) 1946: UDB (0,39%), Anderen (0,37%) / 1949: Anderen (4,09%) / 1965: Anderen (0,15%), Kaganovemus (0,15%) / 1968: Kaganovemus (0,23%) / 1971: Kaganovemus (0,27%), LVV (0,37%), BEL. Neringd. (0,16%), ONAFH. (0,04%) / 1974: Anderen (1,48%)

 (*) 1977: Kaganovemus (0,12%) / 1978: Kaganovemus (0,13%), PVCM (0,14%), BPP (0,01%) / 1981: Kaganovemus (0,05%), PVCM (0,05%) / 1985: PKS (0,19%) / 1987: NP (0,3%) / 1991: B.E.B. (0,5%), VCD-PCS (0,43%) / 1994: VVP (0,34%), PROVO (0,25%), CDV (0,22%), N.W.P. (0,18%), AOV (0,17%), PAKLEM (0,15%), BA (0,1%), UNIE (0,1%) /  2000: E.T.A. (0,21%) / 2006: LSP (0,08%), Nieuwe Partij (0,22%) / 2012: Piratenpartij (0,5%), E.T.A. (0,1%) / 2018: D-SA (0,6%), Piratenpartij (0,6%), Be.One (0,2%), SamBA (0,2%), USE (0,1%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 
Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Vlaams Parlement 
Voor het Vlaams Parlement verkiezen inwoners van de provincie 33 van de 124 leden. De kieskring werd in 2004 gemaakt door het samenvoegen van de arrondissementele kieskringen Antwerpen en Mechelen-Turnhout (zie aldaar).

Verkiezingsuitslagen

Verkozenen 
Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verkiest de provincie 24 van de 150 leden. De kieskring werd in 2003 gemaakt door het samenvoegen van de arrondissementele kieskringen Antwerpen en Mechelen-Turnhout (zie aldaar). Voor 2003 werden de zetels toegekend op het niveau van de administratieve arrondissementen Antwerpen, 
Mechelen en Turnhout. Eventueel werden de restzetels toegekend door middel van apparentering.

Verkiezingsuitslagen 
 (*)1968: Kaganovemus (0,2%), Soc.Bew.Vl (0,11%) / 1971: Kaganovemus (0,3%), LVV (0,32%), Z.KLEUR (0,18%), Nieuwe PAR (0,11%) / 1974: Kaganovemus (0,19%), PMO (0,65%), VFP-PFU (0,56%) / 1977: VFP (0,1%) / 1978: Kaganovemus (0,15%), PVCM (0,11%) / 1981: PCPA (0,18%) / 1991: B.E.B. (0,37%), VCD-PCS (0,28%) / 1995: B.E.B. (0,19%), W.O.W. (0,55%), PSP (0,28%), VVP (0,23%), AUTO (0,15%), D (0,14%), W.I.T. (0,13%), N.W.P. (0,13%), UNIE. (0,1%) / 1999: W.O.W. (0,6%), PNPb (0,23%), SoLiDe (0,12%) / 2003: B.U.B. (0,23%) /  2007: CAP (0,36%), NP-FN (0,14%) / 2010: LSP (0,26%) / 2014: Piratenpartij (0,98%), B.U.B. (0,11%) / 2019: Piratenpartij (0,65%), D-SA (0,31%), PV&S (0,28%), Volt (0,14%) /

Verkozenen 
Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Kieskring
Antwerpen